Ви́дья (редко Видия) — слово санскритского происхождения (विद्या), означающее «знание».

  — понятие индуистской и буддийской философии.

Часть терминов
 Видьядхара — у джайнов люди и божества, наделённые магическими знаниями.
 Видьядхары («держатели знания») — в индуистской мифологии класс полубогов.
 Видьядэви — в джайнской мифологии 16 богинь магических знаний: Рохини, Праджияптити, Ваджрашринкхала, Кулишанкуша, Чакрешвари, Нарадатта, Кали, Махакали, Гаури, Гандхари, Сарвастрамахаджвала, Манави, Вайротья, Аччхупта, Манаси, Махаманаси.
 Видья-раджа («владыка секретного знания») — буддийские божества, защищающие разумных существ от демонов.
 Шри Видья — шактистская тантрическая традиция.

Имя в Азии
 Шукла, Видья Чаран (1929—2013) — индийский государственный деятель.
 Видья Балан (тамильск.: Видья — имя, Балан — отчество; род. 1978) — индийская киноактриса.

Прочее
 Видья — журнал, выходящий раз в два месяца, издаваемый Обществом тройной девятки.
  — болливудский фильм 1948 года.